Santiago Ramón y Cajal – medico spagnolo
 Nicolae Cajal – medico e politico rumeno
 Cajal – cratere lunare